

Patronyme 

 Camille Vernet (1884-1957), préfet français, devenu maire de la ville de Valence de 1947 à sa mort ;
 Carle Vernet (1758-1836), fils de Joseph, peintre français ;
 Charles-Edme Vernet (1789-1848), acteur de théâtre français ;
 Claude Joseph Vernet (1714-1789), peintre français ;
 Daniel Vernet (1945-2018), journaliste français ;
 Émile Vernet-Lecomte (1821-1900), peintre orientaliste français ;
 Florian Vernet (1941-), linguiste, écrivain occitan ;
 François Vernet (1918-1945), écrivain et résistant français ;
 Gilles Vernet (1968-) , ancien trader devenu instituteur
 Horace Vernet (1789-1863), fils de Carle, peintre français ;
 Isaac Vernet (1700-1773), banquier genevois ;
 Jacob Vernet (1698-1789), théologien genevois ;
 Just-Émile Vernet (1894-1992), pilote automobile français ;
 Louis Vernet (1870-1946), archer français ;
 Louis Clovis Vernet (1820-1896), personnalité politique française ;
 Marie Vernet (1825-1898), mannequin français ;
 Olivier Vernet (1964-), organiste et professeur de musique classique français
 Philippe Vernet (1961-), coureur cycliste français ;
 Pierre Vernet (1943-2010), linguiste haïtien ;
 Pierre Vernet, acteur français ;
 Thierry Vernet (1927-1993), peintre et illustrateur suisse ;

Toponyme 

 Vernet, commune française du département de la Haute-Garonne ;
 Vernet-les-Bains, commune française du département des Pyrénées-Orientales ;
 Camp du Vernet (1939-1944), camp d'internement français dans le département de l'Ariège ;
 Carle Vernet, station du tramway de Bordeaux.
 Lycée Camille Vernet, à Valence (Drôme) ;

Autres 

 Vernet, marque française d'eau minérale naturelle gazeuse.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France